Standke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Standke, deutscher Fußballspieler
 Gerhard Standke (1948–2013), deutscher Hochschullehrer
 Klaus-Heinrich Standke (* 1935), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und internationaler Wissenschaftspolitiker
 Martin Standke (* ≈1982), deutscher Jazzmusiker